Футбо́льный клуб «Ве́нта» () — бывший латвийский футбольный клуб, основанный в 2002 году под названием «На́фта».

О клубе 
В 2005 году «Вента» провела свой единственный сезон в Высшей лиге, сменив место базирования с Вентспилса на Кулдигу. Перед началом сезона президент клуба Янис Фридригберс и генеральный директор Рос Акменс (настоящее имя — Ростислав Штынь) заявили об амбициях клуба: он стремился к победе в чемпионате страны и выходу в Лигу Чемпионов. Для достижения цели на роль играющего тренера был приглашён украинец Олег Лужный, имевший опыт выступлений в киевском «Динамо» и лондонском «Арсенале» под руководством Валерия Лобановского и Арсена Венгера. Клуб подписал лидера сборной Белоруссии Александра Хацкевича, «легионеров» Юрия Беньо и Мацея Налепу, а также местных Гирта Карлсона и Валентина Лобанёва.

Несмотря на заявленный бюджет в семь миллионов долларов и огромные зарплаты, которые предлагались футболистам и тренерам, через несколько месяцев стало понятно, что у клуба имеются проблемы с финансированием. Президент и генеральный директор «Венты» пытались найти инвесторов, но новых спонсоров не появилось. Игроки подписали договор с коммерческим банком и получили деньги на кредитные карты, но через месяц выяснилось, что на картах образовался овердрафт и его нужно было вернуть. Как сказал тренер Виктор Нестеренко: «Получается, что мы взяли кредит, а не получили зарплату». Долги игроков и тренеров, уже потративших часть денег, составляли около 12-15 тысяч евро, а недополученная зарплата исчислялась сотнями тысяч евро. Выяснилось, что у владельцев клуба хватило денег лишь на эффектные пресс-конференции в шикарных отелях, а также предсезонные сборы, но платить зарплату было нечем.

«Вента» сыграла в «звёздном» составе в Высшей лиге пять матчей. После этого известные футболисты получили статус «свободных агентов» и покинули клуб. Команда доигрывала чемпионат юниорским составом. По окончании сезона клуб занял последнее место, был признан банкротом и перестал существовать.

Результаты выступлений

Достижения и рекорды 
 Серебряный призёр Второй лиги Латвии 2002 года.
 Четвертьфиналист Кубка Латвии 2005 года.
 8-е место чемпионата Высшей лиги Латвии 2005 года.

Примечания 

Футбольные клубы Латвии, прекратившие существование
Спортивные клубы Вентспилса
Спорт в Кулдиге